Dünsberg ist der Name von geographischen Objekten:

 Dünsberg, 497,7 m, im Gladenbacher Bergland bei Fellingshausen (Biebertal), Landkreis Gießen, Hessen
 Dünsberg (Rhön), 503 m, in der Rhön bei Oberelsbach, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Dünsberg (Rennertshofen), Ortsteil in der Gemarkung Trugenhofen der Gemeinde Rennertshofen, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern

Siehe auch:
 Dhünnberg
 Dünberg
 Dünserberg